Juan de Ibelín (muerto en 1264), también llamado Juan II, fue señor de Beirut de 1254 a 1264, su nombre le fue impuesto en honor a su abuelo Juan de Ibelín, el famoso "Viejo Señor de Beirut". Sus padres eran Balián de Ibelín y Eschiva de Montfaucon. En 1258 y habiendo manipulado las complejas leyes de la regencia. Juan II, junto a Juan de Jaffa, logró alinear a los feudatarios de Jerusalén con la República de Venecia para pelear en contra de la República de Génova, en la guerra de San Sabas. 

Participó en una gran batalla  al lado de los caballeros templarios en Galilea en 1260. Fueron derrotados en el campo cerca de Tiberíades, Juan II fue capturado junto a Thomas Bérard, Gran Maestre de los caballeros templarios. El monto que la familia Ibelín tuvo que pagar por su rescate fue de 20.000 besantes.

Se casó con Alicia de la Roche sur l'Ognon, con quien tuvo dos hijas, Isabel de Ibelín, que le sucedería en el Señorío de Beirut y Eschiva de Ibelín, quien también sería dama de Beirut a la muerte de su hermana Isabel.

Ancestros

Bibliografía 
Warfare in the Latin East, 1192-1291. Cambridge University. 1994
The feudal nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277. Macmillan. 1973

Referencias 

Señores de Beirut
Personas de las cruzadas
Casa de Ibelín